Petreasa se poate referi la:

Petreasa, Alba
Petreasa, Bihor

Vezi și 

 Petru (nume)
 Petra (nume)
 Petreni (dezambiguizare)
 Petrești (dezambiguizare)
 Petroșani

 Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești